Појам Филип III може да се односи на:
 Филип III Аридеј, краљ Македоније
 Филип III Храбри, краљ Француске
 Филип III од Шпаније, краљ Шпаније и краљ Португалије
 Филип III од Бургундије, гроф Фландрије и Артоа, бургундски војвода и гроф и гроф Шарлоа
 Филип III од Наваре
 Филип III Анжујски
 Филип III Тарентски